Tennessee kan have flere betydninger:

 Tennessee – amerikansk delstat
 Tennessee-floden – amerikansk flod
 Tennessee Williams – amerikansk forfatter
 Tennessee (film) – film fra 2008